Натуральне число 663
 663 рік до нашої ери
 663 рік нашої ери